Numancja (Numancia) – starożytne miasto w Hiszpanii 
 CD Numancia – hiszpański klub sportowy
 okręty:
 Numancia – hiszpańska fregata pancerna z XIX wieku
 Numancia (F-83) – hiszpańska fregata rakietowa typu Santa María